People’s Progressive Party ist der Name folgender Parteien:

 People’s Progressive Party (Anguilla)
 People’s Progressive Party (Gambia)
 People’s Progressive Party (Guyana)
 People’s Progressive Party (Liberia)
 People’s Progressive Party (Malaysia)
 People’s Progressive Party (Salomonen)
 People’s Progressive Party (St. Lucia)
 People’s Progressive Party (Südafrika)
 People’s Progressive Party (Vanuatu)
 People’s Progressive Party (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 People’s Progress Party